Дарко Пушкарић (Нови Сад, 13. јула 1985) српски је фудбалер, који је тренутно наступа за Чукарички. Одликује га способност играња на различитим позицијама у одбрани и средишњем делу терена.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Нови Сад
 Српска лига Војводина: 2006/07.

Војводина
 Куп Србије: 2013/14.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Новог Сада
Фудбалери Шајкаша Ковиљ
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Војводине
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалски универзалци